August Thiersch (1843-1917), architecte allemand
 Friedrich Thiersch (1784–1860), érudit allemand
 Friedrich von Thiersch (1852–1921), architecte et peintre allemand 
 Ludwig Thiersch (1825–1909), peintre allemand

Homonymie de patronyme